Ведомость:

 Ведомость — краткое показание о числе и количестве чего-либо, записываемое по определённым рубрикам.
 Ведомость объёмов работ — в строительстве документ для проведения тендера.
 Сличительная ведомость — для проверки наличия имущества.
 Исповедная ведомость (XVIII — нач. XX вв.) — отчёт по приходам православной церкви.
 Клировая ведомость — списки лиц духовного ведомства.
 Оборотно-сальдовая ведомость — бухгалтерский документ.
 Ведомость (река) — в Нижегородской области, Россия.

См. также 
 Ведомство
 «Ведомости» (с 1703)

Примечания